Сараван () — село в Вайоцдзорской области Армении.

География 
Село расположено в восточной части марза, на правом берегу реки Дарб, на расстоянии 35 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от города Ехегнадзор, административного центра области. Абсолютная высота — 1720 метров над уровнем моря.
 Климат
Климат характеризуется как умеренно холодный, влажный (Dfb в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 8,1 °C. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −4,2 °С, самого жаркого месяца (июля) — 20 °С. Расчётная многолетняя норма атмосферных осадков — 463 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае (78 мм).

Население

Примечания 

Населённые пункты Вайоцдзорской области